Diede de Groot era la campionessa in carica e si è rinconfermata, battendo in finale la connazionale Aniek van Koot con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Diede de Groot (campionessa)

 Yui Kamiji (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2022